Belgisch honkbalteam (mannen)
 Belgisch honkbalteam (vrouwen)